Brusy steht für:

 Brusy, Stadt im Powiat Chojnicki, Woiwodschaft Pommern, Polen 
 Brusy, Ortsteil der Gemeinde Přešťovice, Okres Strakonice, Jihočeský kraj, Tschechien 
 Brusy, Ortslage in der Gemeinde Libědice, Okres Chomutov, Ústecký kraj, Tschechien 
 Brusy, Wohnplatz in der Gemeinde Svídnice u Slatiňan, Okres Chrudim, Pardubický kraj, Tschechien